Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые АПЛ ВМС США четвёртого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет также оборудование для специальных операций — необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для легководолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

Введены в строй 20 единиц, в 2004—2022 годах, всего планируется построить от 30 до 48 ПЛ этого типа.

История 
Проектирование серии началось в конце 1980-х годов, головная лодка нового типа — SSN-774 «Вирджиния» вошла в состав флота в 2004 году.
Предполагалось, что в течение ближайших 20 лет ВМС США получит 30 лодок типа «Вирджиния», которые сменят в составе флота АПЛ типа «Лос-Анджелес», строившиеся с 1976 по 1996 год (первоначально планировалось замена АПЛ типа «Лос-Анджелес» на АПЛ типа «Сивулф» («Морской волк»), но из-за слишком высокой стоимости и изменения стратегических приоритетов было отдано предпочтение лодкам типа «Вирджиния»).

5 мая 2007 года во время торжественной церемонии по вводу АПЛ SSN 776 «Гавайи» в боевой состав флота министр ВМС Дональд Винтер заявил:

Планируется, что «Гавайи» будет нести службу в Азиатско-тихоокеанском регионе.

3 мая 2008 года в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) торжественно введена в состав ВМС США четвёртая АПЛ SSN 777 «Норт Кэролайн».

В июне 2008 года завершено строительство пятой подводной лодки. Ею стала SSN 778 «Нью-Гэмпшир». Принятие на вооружение состоялось 28 августа 2008 года.

28-29 августа 2008 года в Мексиканском заливе были проведены испытания в ходе которых из вертикальных пусковых установок были запущены две ракеты «Томагавк» модификации Block III и Block IV, также из торпедного аппарата была запущена ракета модификации Block III. В ходе испытаний в реальном масштабе времени отрабатывалось перепрограммирование цели.

В 2010 году сообщалось, что звукопоглощающее покрытие на подводных лодках оказалось неустойчивым к воде: происходит отслоение материала от корпуса подлодок, что снижает звукопоглощение. При неполном отслоении листы покрытия сами становятся источником шума.

31 июля 2010 года в Гротоне была спущена на воду 7я лодка — .

7 августа 2011 года в городе Ньюпорт состоялась передача ВМС США восьмой в серии подводной лодки SSN 781 «Калифорния». Включение в состав флота намечено на октябрь.

В апреле 2014 года был подписан контракт с компаниями General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding на строительство десяти атомных подводных лодок модернизированной версии Block IV. Сумма сделки составила $17,6 млрд и стала крупнейшей для контрактов на строительство подводных лодок.

29 октября 2016 года состоялся ввод в строй 13-й ПЛ этого типа SSN-786 «Иллинойс», ценой 2,7 миллиарда долларов.

20 октября 2018 года на верфях в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) и Гротоне (штат Коннектикут) прошли церемонии спуска на воду ещё двух АПЛ класса «Вирджиния» — «Делавэр» и «Вермонт».

12 февраля 2022 года АПЛ класса «Вирджиния» была обнаружена в российских территориальных водах в районе Курильских островов, в котором проводились учения ВМФ России, и выдворена за пределы территории Российской Федерации.

Состав серии

Конструкция 

Уровень шумности АПЛ класса «Вирджиния» находится на уровне АПЛ «Сивулф», и более низкий чем у российских АПЛ 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б». Для достижения этого уровня в конструкции «Вирджиния» используются новые «глушащие» покрытия, система изолированных палуб и новая конструкция энергетической установки. Для уменьшения уровня шума гребной винт установлен в кольцевом обтекателе (в фенестроне),  примерно соответствующем диаметру винта.

Впервые в мировой практике на лодке отсутствует традиционный перископ. Вместо него используется многофункциональная телескопическая мачта, не проникающая в прочный корпус, на которой установлены телекамера, передающая по волоконно-оптическому кабелю изображение на экран в центральном посту, антенны радиоэлектронной разведки и связи, датчик инфракрасного наблюдения. Инфракрасный лазер используется в качестве дальномера.

Для обнаружения мин используется необитаемые автоматические аппараты с временем автономной работы до 18 часов и разрешающей способностью сонара 10 см.

За рубкой находится шлюзовая камера, через которую могут выйти на поверхность 9 боевых пловцов.

Серия подводных лодок «Вирджиния Блок III» состоит из восьми лодок. Проект был переработан примерно на 20 % для снижения цены и повышения эксплуатационных характеристик. Изменения коснулись носовой части, где двенадцать индивидуальных ракетных пусковых установок были заменены на две установки большого диаметра револьверного типа, каждая из которых способна запустить до шести крылатых ракет типа «Томагавк». Подобная схема пусковых установок уже применяется на АПЛ «типа Огайо», переоборудованных под крылатые ракеты «Томагавк».

Серия подводных лодок «Вирджиния Блок IV» состоит из десяти лодок. Главным изменением в серии стало уменьшение требуемых за жизненный цикл капремонтов с четырех до трех.

Сравнительная оценка 
Отечественным аналогом лодок типа «Вирджиния» являются близкие по основным размерам и скорости хода АПЛ проекта 885 «Ясень» (тип «Северодвинск»).

См. также 
 Подводные лодки типа «Сивулф»
 Подводные лодки типа «Лос-Анджелес»
 Подводные лодки проекта 885 «Ясень»
 Список атомных подводных лодок ВМС США

Примечания

Ссылки 
 «Подводный охотник прошел испытания», lenta.ru, 22.05.2006
 «Россия и США продолжают атомную подводную гонку», lenta.ru, 23.05.2006
 «„Морские волки“ и надводные „хорьки“», nvo.ng.ru, 21.01.2000
 SSN-774 Virginia-class

Подводные лодки типа «Вирджиния»